Primus (lateinisch „der Erste“) steht für:

 Primus (Vorname), männlicher Vorname
 Primus (Rebsorte), Weißweinsorte
 Primus (Panzerhaubitze)
 Primus (Band), US-amerikanische Band
 PriMus, Notensatzprogramm

Marken und Unternehmen:
 Primus (Unternehmen), schwedischer Campingkocherhersteller
 Primus (Biermarke), belgische Biermarke
 Primus, Markenname von Pfälzische Nähmaschinen- und Fahrradfabrik vormals Gebrüder Kayser, deutscher Automobilhersteller
 Primus Verlag, Darmstadt
 Primus Traktorengesellschaft, deutscher Zugmaschinenhersteller
 Primus AG, schweiz. Hersteller von Feuerlöschern, Binningen (bei Basel)

Verkehrsmittel:
 Primus (Schiff, 1839), Vergnügungsdampfer
 Primus (Schiff, 1974), Tagesausflugsschiff auf Main und Donau
 Primus, Fähre, siehe Städtische Fähre Kiel #Schiffe
 Leopoldus Primus, Segelschiff
 Adler Primus, PKW-Modell

Primus ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Primus (1782–1849), deutscher Arzt und Geburtshelfer
 Barry Primus (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Bodo Primus (* 1938), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Beatrice Primus (1953–2019), deutsche Linguistin
 Hannes Primus (* 1976), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Hubertus Primus (* 1955), deutscher Jurist, Journalist und Manager
 Illo-Frank Primus (* 1940), deutscher Elektrotechnikingenieur, Erfinder und Autor
 Linvoy Primus (* 1973), englischer Fußballspieler
 Robert Primus (* 1990), trinidadisch-tobagischer Fußballspieler
 Robert E. Primus (* 1969), US-amerikanischer Ökonom
 Roberto Primus (* 1949), italienischer Skilangläufer

Primus ist der Name folgender Personen:
 Gaius Cassius Primus, römischer Offizier
 Lucius Volcacius Primus, römischer Offizier
 Marcus Antonius Primus (30/35–nach 81), römischer Politiker und Militär
 Marcus Nummius Umbrius Primus Senecio Albinus, römischer Konsul 206
 Quintus Mus. Primus, antiker römischer Ringmacher
 Primus, Deckname von Ralf Marschner, deutscher V-Mann

Primus steht für:
 Primus von Quack, fiktive Figur, siehe Liste der Bewohner Entenhausens #Primus von Quack
 Asellus Primus, Stern, siehe Theta Bootis
 Primus Immobilien Arena, Fußballstadion in Stralsund
 Primus inter pares, Erster unter Gleichen
 Primus Omnium, bester Abiturient eines Gymnasialjahrgangs

Siehe auch:
 St. Primus
 Primas
 Primos